Popowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Olechnowicze.
 Popowszczyzna – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze.
Popowszczyzna – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Miory.
Popowszczyzna – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.
Popowszczyzna – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
Popowszczyzna – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki.